Triviaal, iets onbeduidends of alledaags
 Trivia (geslacht), een slakkengeslacht
 Trivia (televisieserie), een Ierse televisieserie uit 2011 
 Groninger Zwemsportvereniging TriVia, een zwemvereniging in de stad Groningen